Batuputih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Batuputih, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Batuputih, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar